Onderdistrict in Indonesië
 Genteng (Banyuwangi), een onderdistrict van het regentschap Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Genteng (Soerabaja), een onderdistrict van het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Genteng (Genteng), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Genteng (Banjaran), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Genteng (Bogor Selatan), een plaats in het regentschap Kota Bogor in de provincie West-Java
 Genteng (Dawuan), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Genteng (Tanjungsari), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java